Ciurgău se poate referi la:

 Ciurgău, Cluj
 Ciurgău, Mureș

Vezi și 
 Râul Ciurgău (dezambiguizare)

Toponime românești